Sant Vicenç de Castellet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Vicenç de Castellet (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Vicenç de Castellet (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar